William Aldrich ist der Name folgender Personen:

* William Aldrich (Politiker) (1820–1885), US-amerikanischer Politiker (Illinois)
 William F. Aldrich (William Farrington Aldrich; 1853–1925), US-amerikanischer Politiker (Alabama)
 William M. Aldrich (1943/1944–2006), US-amerikanischer Produzent und Schauspieler 
 William Truman Aldrich (1880–1966), US-amerikanischer Maler